Kemer (Antalya), de hoofdplaats van het Turkse district Kemer in de provincie Antalya
 Kemer (Biga), een dorp in het Turkse district Biga
 Kemer (Bodrum), een dorp in het Turkse district Bodrum
 Kemer (Bozdoğan), een dorp in het Turkse district Bozdoğan
 Kemer (Burdur), de hoofdplaats van het Turkse district Kemer in de provincie Burdur
 Kemer (Çarşamba), een dorp in het Turkse district Çarşamba
 Kemer (district, Antalya), een district in de Turkse provincie Antalya
 Kemer (district, Burdur), een district in de Turkse provincie Burdur
 Kemer (Doğanhisar), een dorp in het Turkse district Doğanhisar
 Kemer (Fethiye), een gemeente in het Turkse district Fethiye
 Kemer (Kozan), een dorp in het Turkse district Kozan
 Kemer (Sarız), een dorp in het Turkse district Sarız